A Manchester United Premier Cup de 2015 foi a décima nona edição deste torneio sub-15 mundial realizado na Inglaterra. Disputada por vinte equipes qualificadas das etapas nacionais ou continentais, a competição foi vencida pela acadêmia Right to Dream, de Gana.

Participantes
Os participantes estão listados a seguir:

Primeira fase

Na primeira fase, os vinte participantes foram divididos em quatro grupos de cinco cada, nos quais enfrentaram-se em duelos de ida contra os adversários do grupo, classificando-se as duas melhores equipes.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final
Após a primeira fase, os clubes qualificados disputaram jogos eliminatórios até a decisão. O perdedor dos embates, bem como os demais clubes eliminados na fase anterior disputaram uma série de confrontos para decidir a colocação final.

Esquema

Disputa do 17.º lugar

Disputa do 13.º lugar

Disputa do 9.º lugar

Disputa do 5.º lugar

Premiação

2015